Кубок Испании 1910 — 8-9-й розыгрыши Кубка Испании по футболу. Из-за разногласий между предыдущим чемпионом клубом Циклиста (в дальнейшем "Васкония и «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян) и некоторыми из приглашенных клубов, в 1910 году были проведены два параллельных соревнования: «официальный», организованный недавно созданным FEF (Federación Española de Fútbol) позже Королевская испанская футбольная федерация (исп ., RFEF), в Мадриде и «неофициальный», организованный UECF (Союз испанских футбольных клубов) в Сан-Себастьяне . Оба в настоящее время признаны RFEF официальными.

Участники турнира UECF 
В «неофициальном» турнире UECF приняли участие три команды сыгравшие в групповом формате
 Атлетик Бильбао
 Реал Сосьедад
 Мадрид ФК

Групповой турнир

Участники турнира RFEF 
В «официальном» турнире проведенном Королевской федерацией (RFEF) приняли участие три команды сыгравшие в групповом формате
 Барселона
 Депортиво
 Эспаньол Мадрид

Групповой турнир 

Кубок Испании по футболу